

Geografia 
 Pleumeur-Gautier – comune francese del dipartimento delle Côtes-d'Armor, regione della Bretagna
 Gautier – città (city) nella contea di Jackson, nello Stato del Mississippi (U.S.A.)

Persone 
 Antony Gautier (1977) – arbitro di calcio francese
 Armand Gautier (1837-1920) – biochimico francese
 Cyril Gautier (1987) – ex ciclista su strada francese
 David Gautier (1980) – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Dick Gautier (1931-2017) – attore cinematografico e televisivo statunitense
 Émile-Félix Gautier (1864-1940)  – geografo ed etnografo francese
 Éric Gautier (1961) – direttore della fotografia francese
 Fanny Gautier (1970) – attrice spagnola
 Jean-Alfred Gautier (1793-1881) – astronomo svizzero
 Jean Gautier, noto anche con lo pseudonimo di Jean Del Val (1891-1975) – attore francese di origini inglesi
 Jean-Guy Gautier (1875-1938) – rugbista a 15 e velocista francese
 Jeanne Gautier (1898-1974) – violinista francese
 Joseph-Nicolas Gautier (1689-1752) – militare, patriota e mercante francese
 Judith Gautier (1845-1917) – scrittrice francese
 Léon Gautier (1832-1897) – storico della letteratura, paleografo e archivista francese
 Louis Gautier (1810-1884) – politico francese
 Marthe Gautier (1925-2022) – cardiologa e pediatra francese
 Mylène Jeanne Gautier (1961) – cantautrice francese
 René François Gautier (1851-1936) – politico francese
 Théophile Gautier (1811-1872) – scrittore, poeta, giornalista e critico letterario francese
 Valentina Gautier, pseudonimo di Liliana Valentina Luisa Boselli (1961) – cantautrice italiana

Altro 
 5444 Gautier – asteroide della fascia principale
 Cratere Gautier – cratere sulla superficie di Venere

Pagine correlate 
Gauthier
Gaultier
Vautier

Altri progetti